Финал Кубка Шотландии по футболу 1967 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1966/67, в котором встречались клубы «Селтик» и «Абердин». Матч состоялся 29 апреля 1967 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря «дублю» форварда «кельтов» Вилли Уоллеса победу праздновали футболисты глазговского коллектива — итоговый счёт 2:0 в пользу «бело-зелёных».

Путь к финалу

«Селтик»

«Абердин»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на thecelticwiki.com

1967
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1967 году
События 29 апреля
Апрель 1967 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1967 году